Шарли-сюр-Марн () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Шато-Тьерри. Население кантона на 2011 год составляло 14 869 человек.

Код INSEE кантона — 0207. Всего в кантон Шарли-сюр-Марн входило 19 коммун, из них главной коммуной являлась Шарли-сюр-Марн.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Безю-ле-Гери — 259 чел.
 Вандьер — 154 чел.
 Вилье-Сен-Дени — 1 042 чел.
 Вьель-Мезон — 1 063 чел.
 Донтен — 670 чел.
 Крут-сюр-Марн — 644 чел.
 Купрю — 196 чел.
 Л’Епин-о-Буа — 260 чел.
 Ла-Шапель-сюр-Шези — 283 чел.
 Люси-ле-Бокаж — 179 чел.
 Монфокон (Эна) — 190 чел.
 Монтрёй-о-Льон — 1 396 чел.
 Ножан-л’Арто — 2 129 чел.
 Паван — 806 чел.
 Ромени-сюр-Марн — 486 чел.
 Сольшери — 652 чел.
 Шарли-сюр-Марн — 2 711 чел.
 Шези-сюр-Марн — 1 320 чел.
 Эссиз — 429 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 19,6 %
 промышленность — 9,6 %
 строительство — 9,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 25,2 %
 государственные и муниципальные службы — 36,1 %

Уровень безработицы (2011 год) - 11,3 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Эна — 15,9 %).
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2011 год) — 25 158 (Франция в целом — 25 140, департамент Эна — 21 148).

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 28,5 % голосов против 27,2 % у Николя Саркози и 20,8 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 56,3 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 33,6 %, Сеголен Руаяль — 18,8 %; 2 тур: Саркози — 61,8 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Эна они поддержали действовавшего депутата, кандидата партии Союз за народное движение Изабель Вассёр, получившую 34,1 % голосов в 1-м туре и 40,6 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна